Парижская медицинская академия () — учёное медицинское учреждение, которое было создано в 1820 году в городе Париже королём Франции Людовиком XVIII по настоянию барона Антуана Портала ().

История 
Создание академии воскресило деятельность известных в своё время двух медицинских ученых организаций Франции: Королевской академии хирургии («Académie royale de chirurgie»; основано в 1731 году) и Королевского медицинского общества («Société royale de médecine»; основано в 1776 году), низвергнутых во время так называемой Великой французской революции.

Парижская медицинская академия развернула свои силы особенно с 1835 года, когда был утверждён устав организации, по которому и теперь действует, издавая ежегодно свой «Bulletin» и свои труды под названием «Mémoires».

Уже в начале XIX века акадения разделялась на одиннадцать секций и имела почётных членов, действительных членов (более трёхсот под именем associés libres nationaux et étrangers) и членов-корреспондентов.

Название 
За время существования академия сменила несколько названий:
 Académie Royale de Médecine (1820 — 1851);
 Académie Impériale de Médecine (1852—1947);
 Académie Nationale de Médecine (1947 — по н.в.).

Известные члены академии 

 Николас Аделон (1782—1862) — французский врач и физиолог, профессор Парижского университета. Президент Парижской медицинской академии (1831).
 Амюсса, Жан Сулема (1796—1856) — французский врач-хирург, анатом и педагог XIX века.
 Бюсси, Антуан Александр Брутус (1794—1882) — французский химик и фармацевт.
 Антуан Луи Дюже (1797—1838) — французский акушер и зоолог.
 Этьен Лансеро (1829—1910) — доктор медицины, президент Академии.
 Мишель Леви (1809—1872) — французский врач-гигиенист, генерал медицинской службы. Президент Парижской медицинской академии (1857).
 Лукас-Шампионьер, Жюст (1843—1913)— французский учёный, врач-хирург. Один из основоположников французской антисептики.
 Антуан Бернар-Жан Марфан (1858—1942) — французский педиатр. Один из основоположников французской педиатрии.
 Леопольд Негре (1879—1961) — французский микробиолог.
 Тихомиров, Владимир Андреевич (1841—1915) — российский учёный в области фармации, фармакогнозии, микробиологии, ботаники и микологии

Источники 
 

 Академия медицинская парижская. БСЭ

Ссылки 
 Официальный сайт (фр).

Научные организации Франции
Организации, основанные в 1820 году